

Внутренний отбор 
Отборочный тур Португалии прошёл 27 февраля. Право представить Португалию на конкурсе Евровидения в Москве досталось группе Flor-de-Lis, которая выступит со своей песней Todas As Ruas Do Amor (Все улицы любви). Группа завоевала это право в ходе внутреннего конкурса, в финал которого прошли следующие исполнители:

 Nucha — Tudo Está Na Tua Mão
 Romana — Acordem Olhos Doirados
 Filipa Batista — O Teu Lugar
 André Rodrigues — Não Vou Voltar A Mim
 Luciana Abreu — Juntos Vamos Conseguir (Yes We Can)
 Nuno Norte — Lua Sem Luar
 Fernando Pereira — É O Amor
 Tayti — Amore Mio, Amore Mio
 Eva Danin — Amar Mais Forte Que O Vento
 Francisco Andrade — Voar É Ver
 Flor-de-Lis — Todas As Ruas Do Amor
 Nuno & Fábia — Não Demores (Quero-te Aquecer)

В полуфинале

Финал 
 
В финале Flor-de-List выступали 6-ми и заняли 15-е место с 57 баллами. Максимальное число баллов (10) им подарила .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»